Configuración puede referirse a:

 En aeronáutica:
 Configuración alar es la disposición de las alas o la posición de la hélice de un avión (tractora o propulsora).
 Configuración propulsora.
 En astronomía, configuración de la órbita de los planetas, aspectos o posiciones aparentes de los planetas.
 En física:
 Configuración electrónica es la estructura electrónica de un átomo.
 Espacio de configuración son las posiciones posibles de un sistema mecánico.
 Interacción de configuraciones.
 Topología de circuitos eléctricos.
 En historia:
 Configuración del Estado liberal en España (1833-1868)
 Configuración histórica de Andalucía
 Configuración histórica de la provincia de Granada
 Configuración histórica de la provincia de Jaén
 Historia de la configuración territorial de Cantabria
 En informática:
 Configuración (informática) es el conjunto de variables que controlan la operación general de un programa;
 Configuración de Dispositivos Conectados.
 Configuración regional.
 Configuración limitada de dispositivos conectados (CLDC).
 Convención sobre Configuración.
 Gestión de la configuración.
 Base de datos de la gestión de configuración.
Gestión de configuración de software.
 En ingeniería automotriz:
 Configuración automotriz, son las posiciones relativas de motor y ruedas de tracción.
 Configuración mexicana.
 En odontología, factor de configuración.
 En química, Anexo:Configuración electrónica de los elementos químicos.